Pützfeld bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Ahrbrück im Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, siehe Pützfeld (Ahrbrück)

Pützfeld ist auch der Nachname von

 Hans Pützfeld, ehemaliger Radrennfahrer